Zinetula Kajdarovič Biljaletdinov (, ), ruski hokejist tatarskega rodu, * 13. marec 1955, Moskva.

Biljaletdinov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Dinamo Moskva, na 588-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 63 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil šest zlatih ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 244-ih tekmah, na katerih je dosegel 21 golov. V letih 2004 in 2005 je bil selektor ruske reprezentance, ki je pod njegovim vodstvom na Svetovnem prvenstvu leta 2005 osvojila bronasto medaljo.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 22
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 34
| 1
| 2
| 3
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 33
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 35
| 2
| 3
| 5
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 43
| 6
| 4
| 10
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 14
| 8
| 22
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 49
| 6
| 5
| 11
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 47
| 6
| 9
| 15
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 42
| 1
| 8
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 2
| 6
| 8
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 36
| 4
| 8
| 12
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 11
| 14
| 25
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 6
| 5
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 46
| 1
| 10
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 677
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 488
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti